Lady Snowblood (manga), manga di Kazuo Koike
Lady Snowblood (film), film per la regia di Fujita Toshiya, tratto dal manga omonimo